Лопушинский — фамилия; имеет женскую форму Лопушинская.
 Лопушинский, Андрей Иванович (род. 1974) — украинский футболист, играл на позиции полузащитника.
 Лопушинский, Афанасий (Францишек) Афанасьевич (1789—1864) — протоиерей, пресвитер, духовный писатель, один из сподвижников инициаторов и деятелей воссоединения униатов с Православной церковью, произошедшего в 1839 году.
 Лопушинский, Вацлав Иванович (1856—1929) — российский инженер путей сообщения, конструктор паровозов.
 Лопушинский, Евгений Афанасьевич (~1829—1912) — первый в Российской Империи (1861 г.) исследователь жизни и деятельности Эдгара По.
 Лопушинский, Константин Осипович (1816—1894) — доктор медицинских наук, главный врач Александровской больницы (Санкт-Петербург), тайный советник.